Finał K-1 World MAX 2009 (K-1 World MAX 2009 World Championship Tournament Final) – ósmy finałowy turniej cyklu K-1 MAX. Jego zwycięzcą i mistrzem K-1 World MAX został Giorgio Petrosyan.

Walki 

Legenda: 
Dec – decyzja sędziów, ExtR Dec – decyzja sędziów po dodatkowej rundzie, KO – nokaut

Walka otwarcia (3x3 min Ext.1R):
  Xu Yan vs  Yuichiro Nagashima – Yan przez KO (lewy sierpowy), 1:04 1R 

Walki półfinałowe (3x3 min Ext.1R):
  Giorgio Petrosyan vs  Yuya Yamamoto – Petrosyan przez KO (prawy sierpowy), 2:09 1R
  Andy Souwer vs  Buakaw Por. Pramuk – Souwer przez niejednogłośną decyzję po dodatkowej rundzie (30-30, 30-30, 29-29; 10-9, 9-10, 10-9)

Walka rezerwowa (3x3 min Ext.1R):
  Yoshihiro Satō vs   Yasuhiro Kido – Satō przez KO (prawy sierpowy), 2:23 2R

Super walki (3x3 min Ext.1R):
  Jae Hee Cheon vs  Kazuhisa Watanabe – Cheon przez niejednogłośną decyzję (28-29, 30-28, 30-29)
  Albert Kraus vs  Kozo Takeda – Kraus przez TKO, 2:19 2R 
  Gago Drago vs  Takayuki Kohiruimaki – Drago przez jednogłośną decyzję (30-24, 30-25, 30-25)
  Artur Kiszenko vs  Toofan Salafzoon – Kiszenko przez KO (prawy prosty), 1:50 3R
  Hinata vs  Mike Zambidis – Hinata przez jednogłośną decyzję (30-26, 30-27, 30-26)

Walka finałowa (3x3 min Ext.2R):
  Giorgio Petrosyan vs  Andy Souwer – Petrosyan przez jednogłośną decyzję (30-27, 30-27, 30-26)

Drabinka K-1 World MAX 2009

Linki zewnętrzne 
 Oficjalne wyniki

Turnieje K-1
2009 w sporcie